Колмано́вский — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Колмановский, Александр Абрамович (1922—1997) — борец и тренер по классической борьбе.
 Колмановский, Владимир Борисович (род. 1942) — российский математик, учёный в области теории устойчивости и управления, доктор физико-математических наук.
 Колмановский, Илья Владимирович (род. 1971) — американский учёный в области механики, теории управления и аэродинамики.
 Колмановский, Сергей Эдуардович (творческий псевдоним Томин; род. 1945) — советский и российский композитор.
 Колмановский, Эдуард Савельевич (1923—1994) — композитор, народный артист СССР.

 Колмановская, Валентина Григорьевна (по сцене Вагрина, 1903—1987) — театральная актриса.